Ivana Lovrić (rukometašica), hrvatska rukometašica
 Ivana Lovrić (pjevačica), hrvatska pjevačica